Фабиньо () — прозвище нескольких бразильских футболистов:
 Фабио де Жезус (1976) — центральный опорный полузащитник клуба «Флуминенсе».
 Фабио де Матос Перейра (1982) — полузащитник.
 Фабио Гонсалвес (1986) — опорный полузащитник.
 Фабио Энрике Таварес (1993) — полузащитник.
 Фабио Алешандре Фрейтас де Алмейда (1996) — полузащитник.